Credus é um álbum ao vivo da banda de pop rock Hanói-Hanói, lançado em 1995 pela Spotlight Records. Esse álbum contem gravações feitas durante uma turnê em 1993. Inclui ainda duas novas faixas gravadas em estúdio, "Zero Hora" e "Acenda uma Vela". No álbum a canção "Coração Geiger" foi escrita como "Coração Geiser".

Faixas 

Álbuns de 1995
Álbuns de Hanói-Hanói